Покро́вская — женская форма фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы фамилии 
 Покровская, Александра Васильевна (в замужестве Ивановская; 1847—1870) — российская переводчица.
 Покровская, Алина Станиславовна (род. 1940) — советская и российская актриса.
 Покровская, Алла Борисовна (1937—2019) — советская и российская актриса, театральный режиссёр и педагог, профессор.
 
 Покровская, Ирина Митрофановна (1902—1970) — советский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, одна из основателей советской школы палинологов.
 Покровская, Людмила Александровна (1925—2009) — советский и российский востоковед и тюрколог, исследователь языка и культуры гагаузов.
 Покровская, Магдалина Петровна (1901—1980) — советский бактериолог.
 Покровская, Мария Ивановна (1852—1927) — одна из первых участниц феминистского движения в России, врач, публицист.
 Покровская, Нина Ивановна (1919—1997) — советская оперная певица.
 Покровская, Ольга Анатольевна (род. кон. XX века) — русский писатель.
 Покровская, Татьяна Николаевна (Иванова; род. 1950) — советский и российский тренер по синхронному плаванию.

Населённые пункты 
 Покровская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Покровская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Покровская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Покровская — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Покровская — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Покровская — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Покровская — заброшенная деревня в Граховском районе Удмуртии. Другое 
 Покровская — платформа Курского направления МЖД.
 Покровская — конечная станция Днепропетровского метрополитена (до 2015 — Коммунаровская).
 Покровская — шахта в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

 См. также 
 Покровская Пристань
 
 Покровская слобода (до 1914) — город Энгельс.